Instituto Nacional de Educación Física puede referirse a:
 Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, también conocida como Instituto Nacional de Educación Física (INEF), centro perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (España).
 Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (Barcelona) (España).
 Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (Lérida) (España).
 Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), organismo de la República Dominicana.